Ліза Реймонд і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками, Стаббс - з Карою Блек, а Реймонд - з Марі П'єрс. Перша з цих пар перемогла другу в першому колі.

Стаббс і Блек зрештою захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Анна-Лена Гренефельд і Юлія Шруфф з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Парний розряд
Porsche Tennis Grand Prix